Sonnefeld bezeichnet

 eine Gemeinde im Landkreis Coburg in Bayern, siehe Sonnefeld
 das Kloster Sonnefeld in der gleichnamigen Gemeinde Sonnefeld

Sonnefeld ist der Familienname folgender Personen:

 August Sonnefeld (1886–1974), deutscher Optiker
 Florian Sonnefeld (* 1976), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur

Siehe auch

 Sonnenfeld 
 Zonneveld 
 Sonneveld